

Geografia
Il Congo è una regione storica africana divisa tra due stati:
 Repubblica del Congo – già Repubblica Popolare del Congo (dal 1969 al 1992); è spesso chiamata nel linguaggio comune "Congo-Brazzaville" o "Congo Francese". È la più piccola delle due repubbliche e si trova più a ovest
 Repubblica Democratica del Congo – dal 1966; è spesso chiamata nel linguaggio comune "Congo-Kinshasa", o "Zaire"; altre denominazioni passate sono state anche "Stato Libero del Congo", "Congo Belga", "Congo-Léopoldville" e, per brevissimo tempo, "Repubblica del Congo" (1960-1964). È la più grande delle due repubbliche e si trova più a est
Regno del Congo (1395-1914) – protettorato portoghese dal XVI secolo, oggi Provincia di Cabinda, in Angola
Repubblica libera del Congo (1960-1962) – Stato comprendente la parte orientale del Congo, con capitale Stanleyville
Congo – fiume africano
Congo – comune brasiliano della Paraíba

Cinema 
Congo – film del 1930 diretto da Archie Mayo
Congo – film del 1956 diretto da Joseph Pevney
Congo – film del 1995 diretto da Frank Marshall, tratto dal libro di Crichton

Musica 
Congo – genere musicale
Congo – album dei The Congos
Congo – singolo dei Genesis del 1997

Persone
Edwin Congo – calciatore colombiano

Altro
Congo (lingala) – lingua africana
Congo – romanzo di Michael Crichton
Congo – libro del 2010 di David Van Reybrouck

Pagine correlate 
 Repubblica del Congo (disambigua)

Altri progetti